Bundestagswahlkreis 114 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Krefeld II – Wesel II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Wesel I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Dortmund II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Dortmund I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hagen (1949 bis 1961)